Anatol – film tv del 1961 diretto da Ernst Lothar e Erich Neuberg
Anatol – film tv del 1962 diretto da Otto Schenk
Anatol – film tv del 1995 diretto da Vladimír Strnisko